Earlville puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Earlville (Illinois);
  Earlville (Iowa); o
  Earlville (Nueva York).